Campagnano di Roma – comune italiano in provincia di Roma
Comunità ebraica di Campagnano
 Castel Campagnano – comune italiano in provincia di Caserta
 Campagnano – frazione di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese
 Campagnano – frazione di Musso in provincia di Como
 Vittorio Patrelli Campagnano – ammiraglio italiano